Tortosa puede referirse a:

Localidades 
 Tortosa, capital de la comarca del Bajo Ebro, provincia de Tarragona, España.
 Tortosa, villa de la provincia de Negros Occidental, Filipinas.
 Tortosa o Tartús, ciudad costera de Siria que cuenta con un importante puerto.

Personas 
 Jesús Tortosa, página de desambiguación.
 Roberto D. Tortosa (n. 1946), ingeniero agrónomo y botánico argentino.
 Silvia Tortosa (n. 1958), actriz, presentadora, cantante, directora y cocinera española.

Otros 
 Catedral de Santa María de Tortosa, sede de la diócesis de Tortosa en la provincia de Tarragona, España.
 Diócesis de Tortosa (latín: Dioecesis Dertosensis), sede de la Iglesia católica, sufragánea de la archidiócesis de Tarragona.
 Disputa de Tortosa, importante debate interreligioso entre representantes cristianos conversos y judíos durante la Edad Media en España.
 Estación de Tortosa, estación ferroviaria de carácter terminal situada en la ciudad española de Tortosa.
 Pacto de Tortosa, manifiesto ideológico y proyecto de organización de las fuerzas republicano-federales de Cataluña, Valencia, Aragón e Islas Baleares, antiguos territorios de la Corona de Aragón. 
 Sitio de Tortosa, página de desambiguación.
 Taifa de Tortosa, pequeño reino musulmán medieval en la península ibérica.